Akzjabrski (, Taraschkewiza: Акцябарскі, ) ist der Name mehrerer Orte in Belarus:
 Akzjabrski (Homel), städtische Siedlung in der Homelskaja Woblasz
 Akzjabrski (Brest), Siedlung in der Breszkaja Woblasz
 Akzjabrski (Wizebsk), Ortschaft in der Wizebskaja Woblasz

Siehe auch:
 Oktjabrski (russische Variante)
 Oktjabrskyj (ukrainische Variante)